Gull ("gabbiano" in lingua inglese) può riferirsi a :

Geografia

Isole
Australia
Isola Gull (Tasmania)

Canada
Isola Gull (Labrador), isola appartenente alla regione canadese del Labrador.
Isola Gull (Newfoundland), piccola isola a nord di Terranova.
Isola Gull (lago Kagawong), isola del lago Kagawong, Ontario
Isola Gull (fiume Niagara), isola del fiume Niagara, Ontario
Isola Mohawk, Ontario, nel lago Erie, precedentemente conosciuta come Isola Gull

Stati Uniti d'America
Isola Gull (lago Erie), ex isola del lago Erie, Ohio, ora unita a Middle Island
Isola Gull (Michigan), il nome di una dozzina di piccole isole lacustri e fluviali appartenenti allo stato del Michigan.
Isola Gull (Wisconsin), isola dell'arcipelago delle isole degli Apostoli (Apostle Islands), Wisconsin.
Isola Gull (Alaska), isola del gruppo delle Fox nell'arcipelago delle Aleutine, Alaska.
Isola Gull (Massachusetts), isola delle Elizabeth Islands, Massachusetts.
Isola Gull (Montana), isola del lago Medicine, Montana.

Laghi
Canada
Lago Gull (Alberta)
Lago Gull (Nuova Scozia)
Lago Gull (Ontario)

Regno Unito
Lago Gull (Georgia del Sud)

Stati Uniti d'America
Lago Gull (Michigan)
Lago Gull (Minnesota)

Fiumi
Canada
Fiume Gull (lago Balsam), fiume che scorre dall'Algonquin Provincial Park al lago Balsam, Ontario.
Fiume Gull (lago Nipigon), fiume nel distretto di Thunder Bay, Ontario.

Stati Uniti d'America
Fiume Gull (contea di Cass), fiume della Contea di Cass, Minnesota
Fiume Gull (contea di Beltrami), fiume della Contea di Beltrami, Minnesota

Navi
HMAS Gull, nave che ha servito nella Royal Navy e nella Royal Australian Navy.
USS Gull (AM-74), dragamine commissionata nel 1940
USS Gull (AMS-16), dragamine commissionata nel 1944

Altro
Gull (ghiacciaio), ghiacciaio del Canada
Gull Petroleum, compagnia petrolifera australiana

Persone
William Gull, medico inglese (1816-1890).
Robert Gull, pilota motociclistico svedese (1991).